Línea 106 puede referirse a:

 Línea 106 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 106 de colectivos de Corrientes.
 Línea 106 de autobuses de Madrid.
 Ex Línea 106 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 106 de colectivos de Rosario